Elise Mertens și Arina Sabalenka sunt campioanele en-titre, dar după ce Sabalenka a ales să nu-și apere titlul, Mertens va juca alături de Veronika Kudermetova.

Capi de serie

Tabloul principal

Partea finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Note

Australian Open 2022
WTA Tour 2022